

Anno 
 863 o 863 a.C.

Codici 
 863 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Furukawa, nella Prefettura di Gifu, del Giappone

Matematica 
863 – numero